Modin är ett svenskt efternamn, som även använts som  soldatnamn. Den 31 december 2009 fanns 1716 personer med efternamnet Modin i Sverige. Namnet bärs av bland andra:

 Anita Modin (född 1939), politiker
 Anna-Clara Blixt Modin (född 1972), entreprenör
 Engelbrekt Modin, pseudonym för Oscar Busch (1844–1916), militär och författare
 Fredrik Modin (född 1974), ishockeyspelare
 Gotthard Modin (1863–1933), tandläkare
 Gunnar Modin (1895–1953), hembygdsforskare, fotograf och målare
 Harry Modin (född 1953), skulptör
 Inger Modin-Hülphers (1906–1956), skulptör
 Jan Modin (född 1951), skådespelare, teaterregissör och författare
 Jesper Modin (född 1988), längdskidåkare
 Matte Modin, trummis
 Nicole Odelberg Modin (född 1994), fotbollsspelare
 Nils Modin (1712–1764), handlande och riksdagsman
 Victor Modin (1843–1911), präst och författare
 Zebastian Modin (född 1994), handikappidrottare som tävlar i längdskidåkning och skidskytte
 Örjan Modin (född 1943), bandyspelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn